Лейк-Джордж () — топоним:

 Джордж — озеро у подножья горного хребта Адирондак, относящееся к бассейну реки Святого Лаврентия в штате Нью-Йорк, США.
 Лейк-Джордж (до 1962 — Колдуэлл) — город в округе Уоррен, основанный в 1810 году на южном берегу озера Лейк-Джордж в штате Нью-Йорк, США.
 Лейк-Джордж — деревня, выделенная в составе одноимённого города в штате Нью-Йорк, США.
 Лейк-Джордж — тауншип в округе Хаббард, штат Миннесота, США.
 Лейк-Джордж — тауншип в округе Стернс, штат Миннесота, США.